Григорий Иванович Бондаренко:
* Бондаренко, Григорий Иванович (1941—2020) — советский и украинский политик.
 Бондаренко, Григорий Иванович (1905 — ?) — украинский советский государственный деятель.